Shaqiri est un patronyme albanais dérivé du prénom Shaqir, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1985), footballeur albano-macédonien ;
  (né en 1973), footballeur albano-macédonien ;
 Xherdan Shaqiri (né en 1991), footballeur suisse ;
 Xhevdet Shaqiri (1923-1997), footballeur albanais.

Notes et références